Il termine Nioro fa parte di alcuni toponimi:

Circondario di Nioro du Sahel, circondario del Mali
Nioro du Sahel, comune del Mali capoluogo del circondario omonimo
Nioro Tougouné Rangaba, comune del Mali nel circondario di Nioro du Sahel